Илья́ Хе́йфец: Хейфец, Илья Маркович (род. 1949) — советский и израильский композитор.
 Хейфец, Илья Яковлевич (1880—1945) — советский правовед, профессор ЛГУ.